Luis I de Orleans (Versalles, 4 de agosto de 1703 - París, 4 de febrero de 1752), llamado "el Piadoso", con el sobrenombre de "el Genovevo", fue duque de Orleans entre 1723 y 1752.

Primeros años
Se tituló como duque de Chartres (1703-1723), luego se convirtió en duque de Orléans, duque de Valois, duque de Nemours y duque de Montpensier (1723-1752), titulándose primer príncipe de la sangre después de la muerte de Enrique Julio de Borbón-Condé (1709)

Según marquis d'Argenson: «se ultrajó al duque de Orleáns siempre en todo. En su juventud le gustaron  las mujeres con pasión, y sin reflexionar sobre los riesgos que corría su salud. Más tarde, quiso ponerse a la cabeza de los húsares y hacer una carrera de estudiante de medicina. A continuación, le gustó la caza con pasión. Por fin, dedicándose a la devoción, elige el papel Padre de la Iglesia y de anacoreta». (Diario, julio de 1742)

Origen y familia 
Hijo del regente Felipe de Orleans y de Mademoiselle de Blois, hija legitimada de Luis XIV y de su amante madame de Montespan, Luis de Orleans fue cuidado un poco por su madre y por su abuela, Princesa Palatina, y sobre todo por su preceptor, el sabio abad Nicolas-Hubert Mongault. Estaba muy cerca de su madre, los dos permanecieron cerca hasta su muerte en 1749.

Luis era muy cercano a su hermana menor Luisa Isabel de Orleans, quien se convertiría en reina de España durante siete meses en 1724. Sin embargo, no estaba cerca de su hermana mayor, Carlota Aglaé, la esposa de Francisco de Este, duque de Módena. Estuvieron en conflicto frecuente durante sus muchas visitas de regreso a la corte francesa desde Módena.

A partir del 30 de enero de 1718 es admitido en el Consejo de Regencia y el día siguiente en el de la Guerra. No dudó en oponerse a algunas decisiones de su padre y a su principal Ministro cardenal Dubois. En ese tiempo, se dedicaba, según el barón de Besenval, a las pasiones que inspira juventud [...] entreteniéndose [con ] la comedia.

En 1719, se le nombró gobernador del Delfinado y, aunque no residió en dicha provincia, como costumbre en aquel entonces, desempeñó su función con mucha aplicación.
En 1720, fue nombrado Gran Comendador de la Orden de San Lázaro y Jerusalén, y se convertirá en su último miembro ilustre. En 1721, se convirtió en Coronel general de Infantería.

Matrimonio y vida en la corte 
Su matrimonio fue un asunto delicado. Al final de 1721, el embajador de Rusia intentó acordar su matrimonio con una hija de Pedro el Grande, pero además del obstáculo de la religión, tal unión podía suponer una mala alianza, para un pretendido hijo de Francia que, en esta calidad, debía satisfacerse con el título de «Alteza Serenísima». Cuando el Regente murió en 1723, se consideró urgente decidir un matrimonio. La elección recayó en la princesa Augusta de Baden-Baden (1704-1726), hija del margrave Luis I de Baden y Francisca de Sajonia-Lauenbourg, que presentaba la ventaja de una genealogía sin mancha y cuyos dos padres eran excelentes católicos. Esto compensaba una pequeña dote de 80.000 libras solamente. El matrimonio tuvo lugar en 1724. Tuvieron dos niños. Augusta de Baden murió poco después del segundo nacimiento:

 Luis Felipe de Orleans, duque de Chartres, después duque de Orleans, llamado «el Grande» (nacido el 12 de mayo de 1725).

 Luisa María de Orleans, «Mademoiselle» (nacida el 5 de agosto de 1726, muerta el 14 de mayo de 1728).

Desde la muerte de su padre en 1723, Luis se convirtió en el IV duque de Orleans de la nueva dinastía fundada por Gastón de Orleans. Fue descartado del Gobierno por su primo duque de Borbón, por lo que se esforzó en restaurar la preponderancia de la casa de Orleans basándose en su fiel amigo comte d'Argenson, nombrado canciller de la casa de Orleáns en 1723. Como primer príncipe de la sangre, entró en todos los consejos y no vaciló en opinar sobre los asuntos de política. Después del nacimiento de su hijo, Orleans a menudo se preocupó por su educación.

Sus relaciones con Luis XV –quien era de su misma edad– fueron cordiales, incluso reprendió al rey en sus malas decisiones. La reina María Leszczynska le manifestaba una gran simpatía, así como el cardenal Fleury. Sin embargo, en 1740, Luis XV, aconsejado por Fleury, se negó a conceder el compromiso del hijo del duque de Orleáns con su hija, Enriqueta Ana. En efecto, Luis XV sólo tenía un hijo. En caso de muerte de éste, el trono de Francia sería reivindicado a la vez por el duque de Orleáns y por el rey de España, Felipe V, que consideraba como nula la renuncia a sus derechos que Inglaterra impuso en el Tratado de Utrecht de 1713. El matrimonio de la hija del Rey con el hijo del duque de Orleans daba, en una posible querella, una gran ventaja a este último, por lo que no debía de indisponerse con España, esto era lo que el cardenal pretendía evitar.

En 1737, a él, junto con su tía, la duquesa viuda de Borbón, se les pidió que fueran los padrinos del hijo del rey, Luis Fernando de Francia, delfín de Francia.

En 1742, Louis de Orleáns, cuya devoción no había dejado de crecer desde una viudez que lo había dejado inconsolable, se retiró a la abadía de Santa Genoveva, donde pasó los diez últimos años de su vida. Siguió estando al corriente de los asuntos, administró sus propiedades, recibió y protegió a los científicos y se consagró a obras caritativas.

Tuvo reputación de buen hebraico. Había formado un gabinete de historia natural y un rico medallero; dejó obras de erudición y piedad que siguieron siendo manuscritas. Se le sospechó de jansenista, pero sin prueba suficiente.

Los científicos lo rodean. Apasionado de las artes y las ciencias (física, botánica, química, bibliofilia , lenguas orientales, exégesis bíblica: defiende la historicidad de las Sagradas Escrituras y la veracidad del cristianismo), adquiriendo una competencia real en estos campos. Conocido hebreo , aprendió sobre siríaco y caldeo. Sus obras, eruditas y piadosas, permanecerán en forma de manuscritos.

También fue un gran amigo y benefactor de los dominicos, reconocidos por su ciencia teológica, y legó por voluntad seis mil libros a su convento en la rue Saint-Honoré y a toda la orden su biblioteca con los manuscritos de las obras que tenía compuestos. En agradecimiento, el maestro de la Orden, Antonin Bremond, compuso un poema en latín en su honor e impuso una misa solemne de Réquiem a todos los conventos de su orden , a todos los sacerdotes una misa, a todos los religiosos que no fueran sacerdotes el salterio ya todas las monjas un rosario por la salvación de su alma.

Muerte 

Al final de sus días, tenía el espíritu un poco alterado. Se negaba a creer que se podía morir, como se negaba a creer en los nacimientos que se le anunciaban y, según Besenval, murió sin haber recibido los últimos sacramentos porque se negó a reconocer a sus nietos, condición que el sacerdote encargado de asistirlo había puesto para concederle la extrema unción. Defiende la persecución del abad por su negativa y es su propio capellán quien le concede el viático. Él donó su cuerpo a los cirujanos en la Escuela de Medicina, pero fue enterrado en la iglesia de la abadía real de Val de Grâce. Había sobrevivido a todas sus hermanas, excepto Carlota Aglaé.

Legado 
Luis fue elogiado por ser un hombre muy caritativo; en Versalles, el ahora destruido Colegio d'Orleans recibió su nombre debido a su generoso patrocinio de la construcción del colegio. También remodeló los jardines del Palacio Real, así como la residencia de campo de Orleans, el Castillo de Saint-Cloud (c. 1735). Luis también fue elogiado por brindar una generosa ayuda financiera a las víctimas de las inundaciones en el Loira en 1731 y nuevamente en 1740.

Ancestros 

Nobles de Francia del siglo XVIII
Duques de Montpensier (casa de Orleans)
Duques de Orleans (casa de Orleans)
Luis 01
Duques de Chartres (casa de Orleans)
Luis 01
Príncipes de sangre (casa de Orleans)
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Caballeros de la Orden del Espíritu Santo